Yeonji-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yeonji-dong, Busan, stadsdel i Busan, 
 Yeonji-dong, Jeongeup, stadsdel i Jeongeup, Norra Jeolla,